Mopsos (altgriechisch , auch , mykenisch mo-qo-so, luwisch Mukšas, phönizisch MPŠ) oder lateinisch Mopsus steht für:

 Mopsuestia, bei Plinius Mopsos, antike Stadt in Kilikien
 Mopsus (Gattung), Springspinnen

Personen der griechischen Mythologie:
 Mopsos (Sohn des Ampyx), Seher der Argonauten, Teilnehmer der Jagd auf den Kalydonischen Eber
 Mopsos (Sohn der Gerana) und des Nikodamas
 Mopsos (Sohn des Lydos), ermordete Atargatis und ihren Sohn Ichthys
 Mopsos (Sohn der Manto), berühmter Seher, Begründer des Orakels des Apollon in Klaros
 Mopsos (Thraker), besiegte mit dem Skythen Sipylos die Amazonen